Plaatsen
 Terrell (Texas), plaats in de Verenigde Staten
 Terrell County (Georgia), county in de Amerikaanse staat Georgia
 Terrell County (Texas), county in de Amerikaanse staat Texas
 Terrell Hills, plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Jean Terrell (1944), Amerikaans zangeres
 Tammi Terrell (1945-1970), Amerikaans zangeres
 Taryn Terrell (1985), Amerikaans model en worstelaar